Intrusion peut désigner :
 l'intrusion, le fait d'une personne ou d'un objet de pénétrer un espace délimité sans y être autorisé ;
 une intrusion, la mise en place d'une roche dans une formation géologique préexistante (encaissant), constituant un dôme de sel ou un massif de roche plutonique à partir d'un magma ;

Films 
 Intrusion, film américain de 1999, réalisé par Rand Ravich ;
 Intrusions, film français de 2007, réalisé par Emmanuel Bourdieu ;
 Intrusion, film américain de 2015, réalisé par Andrew Renzi ;
 Intrusion, thriller psychologique américain réalisé par Deon Taylor, sorti en 2019 aux États-Unis.
 L'Intrusion (Intrusion), film américain de 2021.

Séries télévisées 
 Intrusion, une série télévisée française de Xavier Palud diffusée en 2015.
 Intrusion, neuvième épisode de la série télévisée américaine space western : Firefly créée par Joss Whedon ;

Autres 
 Intrusion, un jeu en ligne sorti en 2009 ;
 Intrusions, un album de bande dessinée de la série Carmen Mc Callum ;

Homonymie de titre